Георгий Лопатин:
 Лопатин, Георгий Дорофеевич (1913—2003) — Герой Советского Союза (1945).
 Лопатин, Георгий Иванович (1911—?) — советский государственный и политический деятель.